Compaq Center était le nom de deux salles sportives aux États-Unis:

 Le Compaq Center (Houston) à Houston Texas, auparavant The Summit et aujourd'hui reconfiguré en église, la Lakewood Church.
 Le Compaq Center at San Jose à San José en Californie, aujourd'hui renommé en HP Pavilion.